Брессоль — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Брессоль — коммуна во Франции, в департаменте Эн.
 (1211) Брессоль — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 2 декабря 1931 года.